Слівінський Артем Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слівінський Віктор Романович — генерал-майор МВС України.
 Слівінський Григорій Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іполіт Слівінський — польський архітектор, видавець, політик.
 Юзеф Слівінський (1865—1930) — польський піаніст, диригент і музичний педагог.
 Ян Слівінський — польський підприємець, засновник власної фабрики органів у Львові

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища